Terminus může být:

 termín, terminus technicus – vymezené odborné pojmenování
 konec sekvence aminokyselin, viz N-terminus a C-terminus
 Terminus (mytologie) – bůh hraničních kamenů v římské mytologie
 Terminus 100 – mrakodrap v Atlantě
 Terminus – povídka v knize Příběhy pilota Pirxe od Stanisława Lema
 Terminus – neproporcionální font

Externí odkazy